Un pou integrat en un marge és un clot excavat per arribar a la capa freàtica i integrat en el paredat d'un marge.

S'utilitza per captar l'aigua pel consum humà i animal.

Parts o elements 
 Coberta: cobert amb dues lIoses superposades de grans dimensions, la darrera de les quals està al mateix nivell que la filada de dalt del marge. La lIosa interior té encastat un ganxo del qual es penjava la corriola.
 Paraments: eI parament interior del clot és de pedra lIeugerament adobada amb reble darrere i arriba a una profunditat de 6,70 m per 76 cm de diàmetre. El parament exterior, que s'alçaa 1,81 m del nivell del sòl, es configura com una endinsada del marge en forma semicircular.
 Obertures: l'obertura del pou per accedir a l'aigua presenta una gran lIosa col·loca da de fil a manera d'ampit per tal d'evitar caigudes.

Bibliografia i enllaços 
Guillem Alomar Canyelles et al.: La pedra en sec. Materials, eines i tècniques tradicionals a les illes mediterrànies. Palma: Consell Insular de Mallorca FODESMA, 2001.

La pedra en sec. Materials, eines i tècniques tradicionals a les illes mediterrànies. Palma: Consell Insular de Mallorca FODESMA, 2001.  

Construcció